Криста Аллен (; род. , Вентура, Калифорния, США) — американская актриса и модель.

Биография 
Криста Аллен родилась 5 апреля 1971 года в городе Вентура, штат Калифорния. Отец — Дейл Аллен, мать — Кэтрин Аллен. Криста выросла в городе Хьюстон, штат Техас. Окончила Техасский университет в Остине, после чего переехала обратно в Калифорнию для того, чтобы стать актрисой. В качестве фотомодели снималась для журналов Stuff, FHM, Maxim.

Дебютировала в кино в 1994 году, снявшись в 8 эротических фильмах про Эммануэль. В 1997 году сыграла эффектную эпизодическую роль в фильме «Лжец, лжец». С 1996 по 1999 год снималась в сериале «Дни нашей жизни». С 2000 по 2001 год играла в сериале «Спасатели Малибу».

Личная жизнь 
Криста Аллен дважды была замужем, имеет одного ребёнка.
 Первый супруг — Джастин Моритт, продюсер. Были женаты в 1996—1999 годах. В этом браке Криста родила своего первенца — сына Джейкоба Нолана Моритта (род.12.07.1997), актёр.
 Второй супруг — , музыкант. Женаты с 15 октября 2010 года. В августе 2011 года супруги расстались, а в феврале 2012 года подали на развод.

Фильмография

Награды и номинации 
 2005 — заняла 70 место в списке «Hot 100 of 2005» журнала Maxim.
 2018 — премии «IndieFEST Film Awards» и «Hollywood Boulevard Film Festival», а также номинация на премию «Burbank International Film Festival» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Eleven Eleven».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Техасского университета в Остине
Киноактрисы США